Pipa puede referirse a:

Para fumar 
 Pipa: dispositivo para fumar.
 Pipa mapuche o Kitra: Pipa utilizada por la etnia mapuche.
 Pipa de agua, narguila o bong.

Argot 
 Pipa como pistola.
 Término coloquial para referirse a un camión cisterna.
 Usado en referencia a un abdomen gordo.
 Vulgarismo para designar vulva.
 Término coloquial para referirse a un roadie

Además 
 Pipa; género de anfibios.
 Pipa; estado de la fruta del coco con su cáscara verde.
 Pipa; localidad turística del noroeste de Brasil.
 Pipa; laúd de cuatro cuerdas de origen chino.
 Pipa; semilla o fruto del girasol o de la calabaza.
 Pipa; recipiente de madera para conservar y transportar vino.
 Pipa; asistente de una banda musical.
 PIPA; institución norteamericana.
 PIPA; proyecto de ley estadounidense.
 Pipa; parte del sistema de escape de un motor dos tiempos.
 Pipa; película argentina de 2022.